

Кундиздинський сільський округ — адміністративна одиниця, Абайський район, Абайська область
 Кундиздинський сільський округ — адміністративна одиниця, Сирдар'їнський район, Кизилординська область